Dipanda ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Dipanda (* 1988), französischer Handballspieler
 Charlotte Dipanda (* 1985), kamerunische Afropop-Sängerin